Sociedad Deportiva Compostela puede hacer referirse a:
 Sociedad Deportiva Compostela, un club de fútbol español fundado en 1962 y disuelto en 2006.
 Sociedad Deportiva Compostela, un club de fútbol español fundado en 2004.